

Persone
 Alejandra Ávalos, pseudonimo di Alejandra Margarita Ávalos Rodriguez (1968) – cantautrice e attrice messicana
 Andrea d'Avalos (1618-1709) – militare e politico italiano
 Bismark Rene Montiel Avalos (1995) – calciatore nicaraguense
 Cesare Michelangelo d'Avalos (1667-1729) – militare e politico italiano
 Cristiano Ávalos dos Passos – calciatore brasiliano
 Curro Ávalos, propr. Francisco Manuel Ávalos Luengo (1973) – ex cestista spagnolo
 Edwin Rafael González Ávalos (1982) – calciatore guatemalteco
 Enrique Ávalos (1922) – ex calciatore paraguaiano
 Enrique Tovar Ávalos – regista messicano
 Fernando Ávalos – calciatore argentino
 Fernando Cuéllar Ávalos (1945-2008) – calciatore e allenatore di calcio peruviano
 Gabriel Avalos (1990) – calciatore paraguaiano
 Gaspar Ávalos de la Cueva – cardinale spagnolo
 Gustavo Ramón Mencia Ávalos (1988) – calciatore paraguaiano
 José Vincente Rangel Ávalos – sindaco di Sucre Municipality-Miranda in Venezuela
 Juan de Ávalos (1911-2006) – scultore spagnolo
 Marcial Ávalos (5 dicembre 1921 – ...) è stato un calciatore paraguaiano
 Rafael Avalos (1926-1993) – calciatore messicano
 Víctor Hugo Ávalos (1971-2009) – calciatore paraguaiano
 Walter Avalos (1976) – ex calciatore paraguaiano

Geografia
 Isola di Torre Avalos – isola nel mar Ionio, in Sicilia

Altro
 D'Avalos – famiglia di feudatari spagnoli nel Regno di Napoli

Pagine correlate
 Diego d'Avalos